Станислав Галич (; род. 12 марта 1943 года в населённом пункте Голеш (современная Босния и Герцеговина)) — сербский генерал и военный деятель, известный военачальник армии боснийских сербов в период войны в Боснии и Герцеговине.

Биография 
Станислав Галич родился 12 марта 1943 года в населённом пункте Голеш (Босния и Герцеговина). С 10 сентября 1992 по 10 августа 1994 года он возглавлял Сараевско-Романийский корпус Войска Республики Сербской, действовавший в районе Сараево. После окончания войны он вышел на пенсию и работал военным советником Николы Поплашена. 

26 марта 1999 года МТБЮ выдвинул против него обвинение в совершении преступлений во время осады Сараева: снайперской стрельбе по мирным гражданам и терроре мирного населения. Об этом стало известно только 20 декабря. В тот же день он был арестован: три машины миротворцев блокировали его автомобиль. Причем, по некоторым данным, в ходе задержания Галич получил лёгкие телесные повреждения. На следующий день он был доставлен в Гаагу. 29 декабря он заявил, что невиновен ни по одному пункту обвинения. Суд начался 3 декабря 2001 и длился до 9 мая 2003 года. Приговор огласили 5 декабря того же года: 20 лет заключения. Однако 30 ноября 2006 года Апелляционная палата пересмотрела данное решение и Галича приговорили к пожизненному лишению свободы. 15 января 2009 года генерал Станислав Галич был отправлен отбывать наказание в Германию.

См. также 
 Список генералов Войска Республики Сербской

Примечания

Литература 
 
 

Военачальники Югославии
Участники Боснийской войны
Военачальники Республики Сербской
Военные преступники
Осуждённые международными судами на пожизненное заключение
Обвинённые Международным трибуналом по бывшей Югославии
Осада Сараево